

Итоговая таблица

Плей-офф 
Прошли первые 4 команды и 1 лучшая из низшей лиги.

 1 раунд
 A) Фаэтано — Фольгоре/Фальчано — 3:0
 B) Монтевито — Ювенес — 2:4

 2 раунд
 C) Фольгоре/Фальчано — Монтевито — 0:1 (Фольгоре/Фальчано выбывает)
 D) Фаэтано — Ювенес — 2:1

 3 раунд
 E) Ювенес — Монтевито — 2:1 (Монтевито выбывает)
 F) Тре Фиори — Фаэтано — 4:1

 Полуфинал
 I) Фаэтано — Ювенес — 3:1

 Финал:
 L) Фаэтано — Тре Фиори — 1:0

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино
 Чемпионат Сан-Марино

1990/1991
Сан-Марино
1990 год в Сан-Марино
1991 год в Сан-Марино